Ива́н Алекса́ндрович Гле́бов:
 Глебов, Иван Александрович (1885—не ранее 1938) — полковник 5-го гусарского Александрийского полка, участник Белого движения.
 Глебов, Иван Александрович (1921—1999) — советский деятель органов внутренних дел, генерал-лейтенант милиции.